Punset ist der Familienname folgender Personen:

 Carolina Punset (* 1971), spanische Politikerin, MdEP
 Eduard Punset, auch Eduardo Punset und Eduard Punset i Casals, (* 1936), spanischer Politiker, MdEP